«Прекрасный день по соседству» () — американский биографический драматический фильм режиссёра Мариэль Хеллер по сценарию Мики Фитцермана-Блю и Ноа Харпстера. Главные роли в картине исполняют Том Хэнкс, Мэттью Риз, Сьюзан Келечи Уотсон и Крис Купер.

Фильм получил положительные отзывы критиков, отметивших режиссуру, сценарий, а также актёрские работы Хэнкса и Риза. За свою актёрскую работу Хэнкс получил номинации на премии «Оскар», BAFTA, «Выбор кинокритиков», «Золотой глобус» и Гильдии киноактёров США.

Сюжет 
Циничный журналист Ллойд Фогель (Мэттью Риз) неохотно принимает задание написать статью о телеведущем Фреде Роджерсе (Том Хэнкс), но вскоре после встречи с ним понимает, что его взгляды на жизнь изменились.

Актёрский состав 
 Том Хэнкс — Фред Роджерс
 Мэттью Риз — Ллойд Фогель (прототип — )
 Сьюзан Келечи Уотсон — Андреа Фогель
 Крис Купер — Джерри Фогель
 Мариэнн Планкетт — Джоэнн Роджерс
 Энрико Колантони — Билл Айслер
 Уэнди Маккена — Дороти
 Тэмми Бланчард — Лоррейн
 Ноа Харпстер — Тодд
 Кристин Лахти — Эллен
 Кармен Кьюсак — Марджи
 Джессика Хект — Лила Фогель
 Мэдди Корман — Бетти Эберлин
 Дэниел Крелл — Дэвид Ньюэлл

Производство 
В январе 2018 года было объявлено, что Том Хэнкс исполнит роль телеведущего Фреда Роджерса в фильме, режиссурой которого займётся Мариэль Хеллер. Сценарий фильма был написан Микой Фитцерманом-Блю и Ноа Харпстером, и в 2013 году вошёл в Чёрный список лучших сценариев. В июле 2018 года к фильму присоединился Мэттью Риз. В августе к актёрскому составу присоединился Крис Купер. В сентябре того же года к фильму присоединилась Сьюзан Келечи Уотсон. В октябре было объявлено, что в каст фильма также вошли Энрико Колантони, Марианн Планкетт, Тэмми Бланчард, Уэнди Маккена, Сакина Джаффри, Кармен Кьюсак, Ноа Харпстер и Мэдди Корман.

Съёмки фильма начались 10 сентября 2018 в Питтсбурге и завершились 9 ноября 2018 года. 12 октября 2018 года звукорежиссёр Джеймс Эмсвиллер перенёс сердечный приступ и упал с балкона второго этажа. Он был доставлен в больницу, где скончался.

27 декабря 2018 года было объявлено, что фильм получил официальное название «Прекрасный день по соседству».

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась 7 сентября 2019 года в рамках международного кинофестиваля в Торонто. Он был выпущен в прокат на территории США 22 ноября 2019 года. Премьера фильма в России состоялась 6 февраля 2020 года.

Отзывы 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 95% на основе 372 рецензий. Metacritic дал фильму 80 баллов из 100 возможных на основе 50 рецензий, что соответствует статусу «преимущественно положительные отзывы».

Награды и номинации

См. также 
 «» (2018) — документальный фильм о Фреде Роджерсе

Примечания

Ссылки 
 «Can You Say...Hero? » — статья Тома Джунода, вышедшая в Esquire в 1998 году

Фильмы на английском языке
Фильмы Мариэль Хеллер
Фильмы США 2019 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии о писателях
Фильмы-биографии о журналистах
Фильмы о телевидении
Фильмы Big Beach Films
Фильмы TriStar Pictures